L'édition 2017 du tournoi de tennis de Nuremberg se déroule du 21 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Kiki Bertens remporte l'épreuve en simple, Nicole Melichar et Anna Smith celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Mona Barthel, de la Canadienne Eugenie Bouchard, de la Lettonne Anastasija Sevastova et de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Elles sont respectivement remplacées par Maria Sakkari, Julia Glushko, Evgeniya Rodina et Nao Hibino.

Lauréates 
Kiki Bertens remporte son  en simple en battant en finale Barbora Krejčíková. Il s'agit du  consécutif à Nuremberg pour la Néerlandaise.

En double, Nicole Melichar et Anna Smith remportent leur  ensemble en battant en finale Kirsten Flipkens et Johanna Larsson. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nuremberg
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Nuremberg
Tennis en Allemagne en 2017
Tennis en mai 2017